Kebonpedes (Kebonpedes), een plaats in Indonesië
Kebonpedes (Tanah Sereal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing